Macrophyllum kan syfta på:

 Macrophyllum (djur) – släkte av fladdermöss 
 Macrophyllum (släkte) – ett släkte av ringmaskar